Karel van Hessen-Kassel (1654-1730), van 1670 tot 1730 landgraaf van Hessen-Kassel
Karel van Hessen-Kassel (1744-1836), een jongere zoon van Frederik II van Hessen-Kassel